Konvent oder Convent (lat.  ‚Zusammenkunft‘) steht für:

 die Mitglieder eines bestimmten Klosters (Kommunität), den Wohnbereich des Klosters oder das Kloster als Ganzes, siehe Konvent (Kloster)
 eine zweckbestimmte Zusammenkunft, siehe bei Versammlung
 Begriff für das erste Parlament der ersten französischen Republik ("Nationalkonvent").

Siehe auch:
 Conventus
 Konventikel, Konvention
 Deputierten-, Senioren-Convent
 Convent, Begriffsklärung
 The Convent, Begriffsklärung